Aufreinigung bezeichnet:
 Abtrennung von Reaktionsprodukten in der Chemie; siehe Trennen (Verfahrenstechnik)
 Downstream Processing, Abtrennung von Fermentationsprodukten 
 Proteinreinigung, Anreichern eines bestimmten Proteins aus einem Gemisch